Уильям Кэмпбелл ():
 Кэмпбелл, Уильям Сесил (род. 1930) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 Кэмпбелл, Уильям (1758—1834) — британский колониальный юрист и политик.
 Кэмпбелл, Уильям Оливер (Билл, род. 1958) — американский актёр кино и телевидения.
 Кэмпбелл, Уильям Сесил (1865—?) — шотландский футболист.
 Кэмпбелл, Уильям Уоллес (1862—1938) — американский астроном, президент Национальной академии наук США.
 Кэмпбелл, Уильям Чарльз (1889—1958) — британский лётчик-ас.